Il singolare del torneo di tennis Sao Paulo WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (finale)

  Björn Borg (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sao Paulo WCT 1974